Єгипетський Хрест (астеризм)
 Анкх — символ життя в Стародавньому Єгипті; також відомий під назвою єгипетський хрест.